In 1977/78 werd de zestiende editie van het Algerijns voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije, destijds heette de competitie Division 1. MP Alger werd kampioen

Alle clubs wijzigden dit jaar hun clubnaam.

Eindstand
De clubs kregen drie punten voor een overwinning, twee voor een gelijkspel en een voor een nederlaag.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1977/78